Rasmus Ottesen er navnet på flere personer:
 Rasmus Ottesen (skuespiller) – dansk skuespiller og fotograf (1871-1957)
 Rasmus Ottesen (politiker) – dansk lægprædikant og politiker (1803-1862)